Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus (Konsul), römischer Senator, Konsul 72 v. Chr. 
 Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus (Prätor), römischer Senator, Prätor 59 v. Chr.